Петушиный завтрак () — словенский драматический фильм 2007 года, снятый по роману Фери Лаиншека. Считается наиболее успешным словенским фильмом всех времён и третьим среди наиболее кассовых фильмов Словении после «Титаника» и «Трои».

Сюжет 
Действие разворачивается в Мурской долине недалеко от местечка . Давид «Джуро» Славинец был недавно уволен с работы, однако его бывший начальник подыскал ему место — магазин автозапчастей, которым владеет помощник начальника, Пишти Гаяш. Гаяш — опытный, но наивный местный автомеханик, чьим жизненным кредо стала фраза «Раньше было лучше». К нему часто приходят друзья поиграть в карты или обсудить последние известия. Особенно часто к Гаяшу наведывается местный криминальный авторитет Цвето «Лепеш» Вуксанович, владелец ночного клуба. Гаяш постоянно чинит ему машину, но Лепец находит причину не оплачивать работу деньгами и предпочитая оказывать всякие мелочные услуги Гаяшу и его друзьям.

Однажды Джуро встречает Броню, жену Лепца, которая приводит машину в ремонт. В другой день она просит Джуро отвести её в Австрию за лекарствами для друга, и вскоре они начинают встречаться. Броня сознаётся, что муж словно отстранился от неё после рождения дочери, и она вынуждена покупать антидепрессанты. Между Джуро и Броней вспыхивают любовные чувства, о которых узнаёт Гаяш, но не рассказывает об этом Лепцу. Впрочем, когда Лепец обнаруживает зажигалку, которую оставил случайно Джуро в его спальне, подозрения всё-таки появляются.

Гаяш мечтает переспать с хорватской певицей Севериной, которая приезжает на гастроли. И как только Лепец опять пригоняет разбитую машину, Гаяш напоминает Лепцу, что тот ему ещё кое-что должен. Лепец соглашается выплатить деньгами и обещает устроить ужин Гаяша и Северины. В тот же вечер Северина приходит на ужин к Гаяшу, а утром Гаяш хвастается, что у него был «петушиный завтрак» (то есть утренний секс) с Севериной. Джуро же обрывает его, поясняя, что это была всего лишь путана, похожая внешне на Северину. Неожиданно появляется Лепец, который обнаруживает ожерелье, которое Джуро получил от Брони, и узнаёт правду об отношениях своей жены на стороне. Завязывается ссора, которая вот-вот перерастёт в драку, но Гаяш выхватывает пистолет и стреляет в Лепца прежде, чем тот изобьёт Джуро.

Джуро обещает сидящему в тюрьме Гаяшу, что позаботится о его магазине, и воссоединяется с Броней и её дочерью.

В ролях 
 Примож Безяк — Давид «Джуро» Славинец
  — Пишти Гаяш
  — Броня Вуксанович
 Дарио Варга — Цвето «Лепец» Вуксанович
  — Юре Цекута
  — Райко «Роки» Малачич
 Милош Баттелино — Игор Павлица
 Матия Розман — Виктор «Зобар» Бродник
 Боян Эмершич — Радмилович
 Северина Вучкович — камео

Премии 
Фильм завоевал пять премий на 10-м Словенском кинофестивале, в 2009 году был номинирован на премию «Оскар» в категории фильмов на иностранном языке.
 2007: Лучший фильм по версии зрителей (10-й Словенский кинофестиваль)
 2007: Лучшая режиссёрская работа (10-й Словенский кинофестиваль)
 2007: Лучший сценарий (10-й Словенский кинофестиваль)
 2007: Премия журнала Stop (10-й Словенский кинофестиваль)
 2007: Премия «Виктор» за особые достижения
 2009: Премия «Золотая птица»
 2009: Приз критиков на 4-м кинофестивале фильмов Юго-Восточной Европы «Кино без границ» (Лос-Анджелес)

Примечания

Ссылки 
 Сайт фильма 
 

Фильмы-драмы
Фильмы Словении